Кіл, кілок — груба палиця (іноді — жердина), загострена з одного кінця.
 Кіл (паля) — знаряддя страти.
 Кілок (множина кілки) — в струнних музичних інструментах — дерев'яний або металевий стрижень, на який натягується струна.

Прізвище 

 Говард Кіл (1919—2004) — американський актор і співак.
 Річард Кіл (1939—2014) — американський актор.
  ( 1961) — американський співак, гітарист.
  ( 1983) — американський футболіст.

Топонім 
  — село в Ірландії, у графстві Мейо провінції Коннахт на острові

Див. також 
 Кил — гірська порода, різновид вибільних глин.
 Кила
 Кол

Джерела

Посилання 
 Кіл, кілок  //